San (სან), este cea de-a optsprezecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli  : U+10B1
 Mkhedruli și Nuskhuri ს : U+10E1

Vezi și 
 ა
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian